Esistono due comuni francesi con questo nome:

Macey – Aube
Macey – Manica